Melamaniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Melamaniemi (udde), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Melamaniemi (ö), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar